O Polish Masters é um torneio de futebol com a participação de equipas europeias, que se realiza em julho. Todas as partidas são disputadas no Stadion Miejski em Wrocław, Polónia. Em 2012 deu-se a primeira edição, tendo tido como vencedor o PSV Eindhoven.

Torneio

Ver também 
 Lista de torneios internacionais amistosos de futebol

Competições oficiosas internacionais de futebol
Futebol da Polônia
2012 no futebol
Fundações na Polônia em 2012